Уайтфилд () — английская фамилия и топоним:

Топоним 
 Уайтфилд — тауншип в округе Кандийохай, Миннесота, США.
 Уайтфилд — город в штате Мэн, США.
 Уайтфилд — город в штате Нью-Гэмпшир, США.

Фамилия 
 Уайтфилд, Беверли (1954—1996) — австралийская пловчиха.
 Уайтфилд, Джордж (1714—1770) — английский проповедник.
 Уайтфилд, Эдвин — английский художник.

См. также 
 Уитфилд